Konstruktion (von lateinisch con „zusammen mit“, und struere „bauen“), als Tätigkeit auch Konstruieren,  steht für:

 Konstruktion (Grammatik), in der Sprachwissenschaft eine symbolische Einheit
 Konstruieren (Technik), Ausarbeitung eines Entwurfs eines technischen Produkts
 Baukonstruktion, das Gefüge von Bauteilen bei einem Bauwerk oder Gebäude

Konstruktion heißen:
 Konstruktion (Zeitschrift), Zeitschrift für Produktentwicklung und Ingenieur-Werkstoffe, Fachzeitschrift

Siehe auch:

 Konstrukt (nicht empirisch erkennbarer Sachverhalt innerhalb einer Theorie)
 Construction, Konstruktivismus (Begriffsklärungen)